Plejada – grupa 7 poetów francuskiego odrodzenia
 Plejada – w mitologii greckiej każda z 7 nimf, córek Atlasa i Plejone

Zobacz też 

 Plejada.pl – polski serwis internetowy
 plejada aleksandryjska (plejada tragiczna) – grupa 7 tragediopisarzy greckich z Aleksandrii
 Plejada Bytom – centrum handlowe w Bytomiu
 Plejada Sosnowiec – centrum handlowe w Sosnowcu
 Plejady – otwarta gromada gwiazd w gwiazdozbiorze Byka